blind steht für:
 nicht sehfähig, siehe Blindheit
 undurchsichtig, trübe oder matt, siehe Opazität

Blind steht für:
 Blind (Poker), Mindesteinsatz beim Kartenspiel Poker
 Blind (Ill), französischer Fluss in der Region Grand Est
 Blind (Band), deutsche Alternative-Rock-Band (2002–2013)

Werke:
 Blind (2011), südkoreanischer Spielfilm von Ahn Sang-hoon
 Blind (2014), norwegischer Spielfilm von Eskil Vogt
 Blind (Roman), Heart-Shaped Box, US-amerikanische Geistergeschichte von Joe Hill (2007)
 Blind (Lied) des deutschen Synthie-Pop-Duos Wolfsheim (1999)

Blind ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Blind (1906–1996), saarländischer Politiker
 Adolphe Blind (1862–1925), Schweizer Zauberkünstler und Sammler von Zauberliteratur
 Armin Blind (* 1975), österreichischer Jurist und Politiker (FPÖ)
 Daley Blind (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Danny Blind (* 1961), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Ferdinand Cohen-Blind (1844–1866), verübte ein Attentat auf Otto von Bismarck
 Karl Blind (1826–1907), deutscher Revolutionär und Journalist
 Knut Blind (* 1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Kurth-Bodo Blind (* 1945), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Mathilde Blind (1841–1896), englischsprachige Schriftstellerin
 Valentin Blind (1824–1871), deutscher Revolutionär und Ingenieur

Blind als Beiname:
 Blind Alfred Reed (1880–1956), US-amerikanischer Country-Musiker
 Blind Blake, eigentlich Arthur Blake (1893–1933), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Blake, eigentlich Blake Alphonso Higgs (1915–1986), Calypso-Musiker von den Bahamas
 Blind Boy Fuller (1907–1941), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Boys of Alabama, US-amerikanische Gospelsänger
 Blind Gary Davis (1896–1972), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Joe Hill (1931–1999), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Joe Reynolds (1900/4–1968), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Joe Taggart (1892–1961), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind John Davis (1913–1985), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Lemon Jefferson (1893–1929), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Percy, US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Roosevelt Graves (1909–1962), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Simmie Dooley (1881–1961), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Teddy Darby (1902–?), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Willie Davis, US-amerikanischer Blues-Musiker 
 Blind Willie Dunn, Pseudonym von Eddie Lang (1902–1933), US-amerikanischer Jazz-Musiker 
 Blind Willie Johnson (1897–1945), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Willie McTell (1901–1959), US-amerikanischer Blues-Musiker
 Blind Willie Walker (1896–1933), US-amerikanischer Blues-Musiker

Siehe auch:
 Blind River (Begriffsklärung)

 Blinde (Begriffsklärung)